Chandler Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

* Chandler Mountain (Alabama)	
 Chandler Mountain (Aroostook County, Maine, 314 m)	
 Chandler Mountain (Aroostook County, Maine, 581 m)	
 Chandler Mountain (New Hampshire)	
 Chandler Mountain (Linn County, Oregon)	
 Chandler Mountain (Polk County, Oregon)